Портлендский художественный музей — музей в США:

 Портлендский художественный музей (Орегон) — в штате Орегон.
 Портлендский художественный музей (Мэн) — в штате Мэн.